Rui Calisto (Santos, 13 de Janeiro de 1965) é um actor brasileiro. Actuou em 46 peças (até o ano de 2007), e foi encenador em 38 peças (até o ano de 2015) e professor de Arte Dramática.

Actual biógrafo do poeta e médico José Martins Fontes; conselheiro da Cruz Vermelha Brasileira (filial municipal de Santos); presidente do Instituto Cultural e Humanístico José Martins Fontes (Brasil); sócio-fundador da Sociedade Brasileira de História da Medicina; sócio-titular da Ordem Nacional dos Escritores (Brasil); sócio-fundador da Almanzor - Companhia de Teatro Experimental de S. Miguel da Guarda (Portugal). Investigador no CLEPUL -  Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

Obras literárias a publicar

  “Este meu breve e vão discurso humano!” (Crónicas)
 A Catedral dos Sentidos (Coletânea de prefácios)
 A Idade do Espírito (Teatro)
 Álbum de Memórias (Artigos publicados na Imprensa entre 30 de Abril de 1994 e Setembro de 2000)
 Alma Gémea (Teatro)
 Angola Profusa (Poesia)
 Apologia do Tempo Reunido (Contos)
 Cipriano, o Boi (Infantil)
 Conferências Literárias (Proferidas entre 23 de Junho de 1993 e Setembro de 2003)
 Diálogos no Cais da Alma (Artigos publicados no Blogue Gosto de Moda… E Depois?!
 Diário das Virtudes Encobertas (Artigos publicados no Blogue “Jornaleco”)
 Entre o Ser e a Razão (Contos e Crónicas publicados no Blogue pessoal)
 Gilberto e a Sé de Lisboa (Juvenil)
  Iluminuras (Crónicas)
 Madalena, a Rena Preguiçosa (Infantil)
 Martins Fontes – “Anunciador da Aurora e dos Amores” (Biografia)
 Noel e o seu Santo Natal (Infantil)
 O Bicho-de-conta conta um conto (Infantil)
 O Comboio (Teatro)
 O Primo Italiano (Contos/Crónicas – Em coautoria com Mécia Rodrigues)
 O Relógio da Torre da Estação da Luz (Teatro)
 Para Além do Tempo – A Saga da Família Strauss (Romance)
 Pessoa em Desassossego (Cinema – Roteiro para Longa-Metragem)
 Pessoa em Desassossego (Romance)
 Rui Mateus - Uma Fotobiografia
 Saramagueando (Poesia)
 Sonetos em Lâmina de Florete (Poesia)
 Virtualidades – 1º Volume (Artigos publicados no Blogue pessoal entre dezembro de 2005 e outubro de 2013)

Obras literárias publicadas

 Rui Mateus - Escultor e Cerâmico Miniaturista - Achegas para a sua biografia (Esgotado)
 "A Cigarra e a Formiga" (Editora Martins Fontes Portugal) - Esgotado
 "José Saramago - As Intermitências da Vida" (Editora Martins Fontes Portugal) - Esgotado
 "Espero por ti em Luanda" (Editora Clube do Autor)
 Autor ainda de inúmeros artigos em periódicos do Brasil e de Portugal.
 Malhôa Inédito: Genealogia; Centro de Documentação; Documentação inédita e esparsa (Ensaio)

Instagram Oficial: escritor_ruicalisto

Site Oficial: www.ruicalisto.blogspot.com 

Contatos: ruicalistopublic@gmail.com
Biógrafos do Brasil
Naturais de Santos
Atores do estado de São Paulo
3. https://www.bertrand.pt/autor/rui-calisto/47507

4. https://www.wook.pt/autor/rui-calisto/47507

5. http://bibliografia.bnportugal.pt/bnp/bnp.exe/q?mfn=178148&qf_AU==CALISTO%2C%20RUI%2C%201965-

6. https://qoshe.com/yazar/rui-calisto/700858

7. https://www.fnac.pt/SearchResult/ResultList.aspx?SCat=0%211&Search=Rui+Calisto&sft=1&sa=0

8. http://worldcat.org/identities/lccn-nb2006020735/

9. https://www.amazon.com.br/Livros-Rui-Calisto/s?rh=n%3A6740748011%2Cp_27%3ARui+Calisto

10. http://otempoentreosmeuslivros.blogspot.com/2015/08/espero-por-ti-em-luanda-de-rui-calisto.html

11. http://www.accaosocialista.pt/topico/3132-rui-calisto

12. http://www.accaosocialista.pt/opiniao-arquivo#

13. http://leituras-e-olhares.blogspot.com/2009/03/encontro-com-escritores-rui-calisto.html

14. http://www.actamedica.org.br/publico/noticia.php?codigo=59